Моран (, ) — британская, ирландская, турецкая, французская и испанская фамилия, а также топонимы.

Фамилия 
 Моран, Анаис (род. 1993) — швейцарская фигуристка.
 Моран, Анри де (1905—1990) — французский историк искусства.
 Моран, Берна (1921—1993) — турецкий литературовед и литературный критик.
 Моран, Вик (?—2012) — шотландский кёрлингист.
 Моран, Гасси (1923—2013) — американская теннисистка и спортивный комментатор.
  (род. 1985) — австралийская ватерполистка.
 Моран, Джерри (род. 1954) — американский политик.
 Моран, Дилан (род. 1971) — ирландский актёр.
 Моран, Жаклин (род. 1975) — бразильская лыжница, биатлонистка и велосипедистка.
 Моран, Йылдыз (1932—1995) — турецкая переводчица и фотограф.
 Моран, Кевин (род. 1956) — ирландский футболист.
 Моран, Како (род. 1973) — испанский футболист, левый полузащитник.
 Моран, Крисси (род. 1975) — американская порноактриса.
 Моран, Лоис (1909—1990) — американская актриса.
 Моран, Ник (род. 1969) — британский актёр.
 Моран, Полин (род. 1947) — американская актриса.
 Моран, Полли (1883—1952) — американская актриса.
 Моран, Поль (1888—1976) — французский прозаик.
 Моран, Роландо (1929—1998) — гватемальский революционер.
 Моран, Рубен (1930—1978) — уругвайский футболист.
 Моран, Руберт (род. 1973) — венесуэльский футболист и тренер.
 Моран, Рувим Давидович (1908—1985) — российский поэт, переводчик татарской поэзии.
 Моран, Томас (1837—1926) — британский художник.
 Моран, Уильям Фрэнсис (1925—2006) — американский кузнец и дизайнер, производитель ножей.
 Моран, Фрэнсис Патрик (1830—1911) — австралийский кардинал.
 Моран, Херби (1884—1954) — американский бейсболист.
 Моран, Шарль-Антуан (1771—1835) — французский военачальник, дивизионный генерал.
 Моран, Шломо (род. 1947) — израильский специалист в области компьютерных наук, лауреат международных премий.
 Моран, Эдвард (1829—1901) — американский художник-маринист.
 Моран, Эрик (род. 1991) — испанский футболист.
 Моран, Эрин (1960—2017) — американская телевизионная актриса.
 Maurane (1960—2018) — франкоязычная бельгийская певица.

Топонимы 
 Израиль
 Моран (кибуц) — кибуц в Нижней Галилее.
 Португалия
 Моран (Вила-Флор) — населённый пункт и район в муниципалитете Вила-Флор (округ Браганса).
 Моран (Эвора) — посёлок и муниципалитет в округе Эвора.
 Моран (фрегезия) — район в муниципалитете Моран.
 США
 Моран (Вайоминг) — невключённая территория в штате Вайоминг.
 Моран (Индиана) — невключённая территория в штате Индиана.
 Моран (Калифорния) — невключённая территория в штате Калифорния.
 Моран (Канзас) — городок в штате Канзас.
 Моран (Техас) — городок в штате Техас.
 Моран (тауншип, Миннесота) — тауншип в штате Миннесота.
 Моран (тауншип, Минчиган) — тауншип в штате Мичиган.
 Моран (тауншип, Северная Дакота) — тауншип в штате Северная Дакота.
 Франция
 Моран () — коммуна в округе Мюре (департамент Верхняя Гаронна).
 Моран () — коммуна в округе Ош (департамент Жер).
 Моран (Дордонь) () — (фр.), коммуна в округе Перигё (департамент Дордонь).
  () — мост через реку Рона в Лионе.

Другое 
 Моран-Сонье — французская авиастроительная фирма.
 (10372) Моран — астероид.

См. также